Weierburg ist
 ein alter Name von Schloss Weiherburg
 ein alter Name des Dorfes Weyerburg in Niederösterreich